A125 steht für:
 Austin A125, englisches Automodell

A.125 steht für:
 Aero A.125, tschechisches Doppeldeckerflugzeug, siehe Aero A.11 #Varianten

A125